

Cinema 
 I perfetti innamorati (America's Sweethearts) – del 2001 di Joe Roth

Musica 
 America's Sweetheart – album di Courtney Love del 2004
 America's Sweetheart – singolo di Elle King del 2016
 America's Sweetheart – album di Chanel West Coast del 2020

Teatro 
 America's Sweetheart – musical del 1931